L'edizione 2023 della Formula Regional European Championship powered by Alpine - certified by FIA è la quarta della categoria e la terza dopo la fusione tra Formula Regional European Championship e Formula Renault Eurocup.

Team e Piloti 
Dodici squadre sono state preselezionate dagli organizzatori del campionato il 2 dicembre 2022. FA Racing by MP ha annunciato la sua esclusione dal campionato nell'ottobre 2022. L'iscrizione viene rilevata dal team francese Saintéloc Racing.

Calendario e Risultati 
Il calendario è stato rivelato il 2 dicembre 2022. Tre test pre-stagionali si terranno a Barcellona, Paul Ricard e Monza a marzo e aprile. Il campionato visiterà la Germania per la prima volta nella sua storia, ma a differenza degli anni precedenti non supporterà nessuna gara di Formula 1.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 

Serie e competizioni motoristiche nel 2023